Скотт Брэдли Оуэн  (, р. 14 февраля 1975, Мельбурн) — контрабасист в австралийской рок-группе The Living End.

После игры на фортепиано в течение многих лет, он решил, что это не будет работать в рокабилли-группе, так что в возрасте 17 лет он купил и сам научился играть на контрабасе.

Во время живых выступлений, Оуэн известен своими «бас-трюками», в первую очередь стоять на басу (или "позволить Крис Чейни стоять на нём"): наклонив его под углом, упираясь правой ногой на кривую эфа, а левой — на живот баса в нижней части грифа.

Оуэн имеет двоих детей, Харви и Джинджер, со своей женой Эмили.

Тексты и музыка песен 
Оуэн написал ряд треков для The Living End, в том числе «Flood The Sky», «I Want A Day», «What Would You Do?» и «Stay Away From Me». Он также является соавтором песен: «So Lonely» и «Black Cat» с Крисом Чейни и «Short Notice» и «E-Boogie» с Крисом Чейни и Энди Стрэккен.

Примечания 

Контрабасисты Австралии